Беклемишева — женский вид от Беклемишев — русской фамилии татарского происхождения («страж», по другой версии «желанный»).

 Известные носительницы 
 Беклемишева, Ирина Михайловна (1903—1988) —  советская украинская художница.
 Беклемишева, Людмила Анатольевна (род. 1932) — русская женщина-математик, профессор МФТИ, д.ф.-м.н.